Le nom dUSS Spark peut correspondre à trois navires de lUnited States Navy :

 l', un brick construit en 1813 ;
 l', une goélette achetée par la Navy en 1831 ;
 l', un landing ship tank lancée comme LST-340.

Spark